Хорребоу (в старых русских источниках Горребов, ) — датская фамилия. Известные носители:
 Хорребоу, Кристиан (1718 −1776) — датский астроном.
 Хорребоу, Педер (1679—1764) — датский астроном.